Schizopathidae är en familj av koralldjur. Schizopathidae ingår i ordningen svarta koralldjur, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Schizopathidae 37 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Svarta koralldjur
Schizopathidae